Huťský mlýn může být:

 Huťský mlýn (Kutná Hora) – V Hutích, Kutná Hora, okres Kutná Hora
 Huťský mlýn (Malá Strana) – Malá Strana, Praha
 Huťský mlýn (Nová Ves) – Nová Ves (Sobíňov), okres Havlíčkův Brod
 Huťský mlýn (Pavlov) – Pavlov u Ledče nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
 Huťský mlýn (Závišín) – Závišín, okres Strakonice